Dorotowo ist der Name zweier Orte in Polen:
 Dorotowo (Stawiguda) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Stawiguda
 Dorotowo (Więcbork) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Więcbork